

Patronymes 
Iakouchev (masculin ; ) ou Iakoucheva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Iakouchev (1947-), joueur de hockey sur glace russe.
 Viktor Iakouchev (1937-2001), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe